Татья́на Евге́ньевна Лавро́ва (настоящая фамилия — Андрика́нис; ) — советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР (1988).

Биография 
Выросла в семье, где оба родителя работали в кинематографе. В 12-летнем возрасте пережила развод родителей, что оставило глубокий след в её душе.

В 1955—1959 годах обучалась в Школе-студии при МХАТ.

В 1959—1961 годах и с 1978 года — актриса МХАТа. В 1961—1978 годах — актриса «Современника».

Всесоюзную славу Лавровой принесла главная роль Лёли в картине Михаила Ромма «Девять дней одного года».

В 1990-х изредка появлялась на экранах. В 2000-х тоже вышли несколько лент с её участием.

В 2002 году удостоилась премии «Ника» за лучшую женскую роль второго плана в ленте «Кино про кино».

В начале мая 2007 года была госпитализирована в московскую 19-ю больницу с бронхитом. Лаврова была курильщицей, врачи заподозрили у неё рак желудка. Лаврова потребовала перевести её в 57-ю больницу, где у неё была обнаружена пневмония. Через неделю Лаврова скончалась 16 мая, не дожив до 70-летнего юбилея год, вследствие двусторонней пневмонии. Похоронена в Москве на Троекуровском кладбище (уч. 7а).

Семья 
Дочь кинооператора, режиссёра-документалиста, народного артиста РСФСР Евгения Андриканиса и кинооператора Галины Пышковой («Песня о Кольцове», «Испытательный срок»). Фамилию Лаврова взяла ради благозвучия наугад. Внучатая племянница Николая Шмита — революционера, участника Первой русской революции 1905 года, члена РСДРП. Правнучатая племянница Алексея Морозова — промышленника и коллекционера. Двоюродная праправнучатая племянница Саввы Морозова — предпринимателя и мецената.

Первым фактическим мужем был актёр Евгений Урбанский, с которым она прожила 7 лет. В него влюбилась студенткой. Он был старше на 6 лет, играл на сцене театра имени Станиславского и был женат. Поселились в театральном общежитии, потом жили за ширмой в коммуналке, где жила бабушка Лавровой. Гражданский брак распался, как только актриса узнала об измене Урбанского. Урбанский погиб 5 ноября 1965 года на съёмках фильма «Директор».

Второй муж — актёр Олег Даль, брак продлился полгода. Познакомились на сцене «Современника».

В 1965 году был короткий роман с женатым Андреем Вознесенским. После окончательного расставания Вознесенский написал сагу о «карих вишнях» — «Я тебя никогда не забуду».

Третий муж — футболист «Торпедо» Владимир Михайлов. В браке родился сын Владимир (1967). Лаврова ушла от мужа, забрав сына.

Сын взял сценическую фамилию матери — Лавров, став скульптором и дизайнером. Двое детей — Евгения (род. 1999) и Аглая (род. 2012).

Награды и звания 
 1974 — заслуженная артистка РСФСР
 1988 — народная артистка РСФСР
 1998 — орден Почёта
 1975 — приз «Серебряная нимфа» на Международном фестивале телефильмов в Монте-Карло (фильм «Вылет задерживается»)
 2002 — приз кинофестиваля «Созвездие» Гильдии актёров России (фильм «Кино про кино»).
 2003 — премия «Ника» за лучшую женскую роль второго плана (фильм «Кино про кино»).

Творчество

Театральные работы

«Современник» 
 1961 — «Двое на качелях» У. Гибсона — Гитель Моска
 1961 — «Вечно живые» В. Розова — Варя
 1962 — «Старшая сестра» А. Володина — Надя
 1963 — «Без креста» по повести В. Тендрякова — …
 1964 — «Пятая колонна» Э. Хемингуэя — Дороти
 1965 — «В день свадьбы» В. Розова — Клава
 1968 — «На дне» М. Горького — Настя
 1970 — «Чайка» А. П. Чехова — Полина Андреевна
 1971 — «Валентин и Валентина» М. Рощина — Женя
 1972 — «С любимыми не расставайтесь» А. Володина — Катя
 1975 — «Вечно живые» В. Розова — Монастырская
 1975 — «Эшелон» М. Рощина — Лавра
 1976 — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Раневская

МХАТ 

 1958 — «Юпитер смеётся» А. Кронина — Мэри Меррей
 1960 — «Чайка» А. П. Чехова — Нина Заречная
 1960 — «Точка опоры» С. Алёшина — Аркадина
 1980 — «Чайка» А. П. Чехова — Аркадина
 1981 — «Наедине со всеми» А. Гельмана— Наташа Голубева
 1981 — «Так победим!» М. Шатрова — Варвара Михайловна
 1986 — «Серебряная свадьба» А. Мишарина— Аглая
 1987 — «Колея» В. Арро — Нелли
 1987 — «Перламутровая Зинаида» М. Шатрова — Актриса
 1988 — «Московский хор» Л. Петрушевской — Люба
 1989 — «Варвары» М. Горького — Надежда Монахова
 1991 — «Трагики и комедианты» В. Арро — Иринаи
 1993 — «Молочный фургон не останавливается больше здесь» Т. Уильямса— миссис Гофорд
 1994 — «За зеркалом» Е. Греминой— Графиня Брюс
 1994 — «Мишин юбилей», по пьесе А. Гельмана и Р. Нельсона — Катя
 1999 — «И свет во тьме светит» Л. Н. Толстого — княгиня Черемшанова
 2001 — «Венецианский антиквар» К. Гольдони— Графиня Изабелла
 2002 — «Нули» П. Когоута— Графиня
 2004 — «Кошки-мышки» И. Эркеня— Паула

Радиоспектакли 
  — «Чайка» А. П. Чехова. Режиссёр: Олег Ефремов — Аркадина

Фильмография 

 1947 — Марите — одноклассница главной героини (эпизод)
 1959 — Песня о Кольцове — Варя Лебедева
 1960 — Испытательный срок — Варя Ожерельева
 1961 — Девять дней одного года — Лёля
 1965 — Время, вперёд! — Клава
 1965 — Строится мост — Соня Сапожкова
 1967 — Таинственная стена — Лена, невеста Ломова
 1969 — Остров Волчий — Татьяна
 1971 — Вся королевская рать — Сэди
 1974 — Вылет задерживается — Ольга Васильевна Шеметева
 1975 — Бегство мистера Мак-Кинли — миссис Перкинс
 1975 — Меняю собаку на паровоз — мама Алика
 1975 — Факт биографии — Людмила Викторовна
 1976 — Дневной поезд — Лида, подруга Веры
 1976 — Дни хирурга Мишкина — Нина
 1976 — Середина жизни — Алла Раскатова
 1979 — Активная зона — Инна Берестова
 1979 — Вторая весна — Серафима Леонидовна, жена Нестерова 
 1982 — Голос — Ахтырская

 1983 — Долгая дорога к себе — Таня
1982 Мегрэ колеблется - Мадам Парандон

 1983 — Последний довод королей — Миллисент Морган
 1987 — К расследованию приступить — Анисимова
 1988 — Трагедия в стиле рок — Тома, подруга Дмитрия Ивановича Бодрова
 1990 — Система «Ниппель» — Софья Леонидовна
 1993 — Вишнёвый сад
 1997 — Кризис среднего возраста — сумасшедшая
 1998 — Чехов и Ко — Ольга Дмитриевна, супруга хирурга
 2002 — Дневник убийцы — Зинаида Гиппиус
 2002 — Кино про кино — Татьяна Юрьевна
 2002 — Превращение — мать
 2003 — Другая жизнь — баба Валя (мать Алёны)

Телеспектакли 
 1976 — В одном микрорайоне (телеспектакль) — Надя
 1982 — Мегрэ колеблется — мадам Парандон

Примечания

Литература

Ссылки 
 Т. Е. Лаврова на сайте МХТ им. Чехова
 Т. Е. Лаврова на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Новости NEWSru.com. Умерла актриса МХАТ им. Чехова Татьяна Лаврова
 Коллеги потрясены кончиной актрисы Татьяны Лавровой
 Лаврова Татьяна Евгеньевна: дата и место рождения и смерти, где училась, профессия, фото, супруги, знак зодиака…
 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Актёры и актрисы Московского Художественного театра
Персоналии:Московский Художественный театр имени Чехова
Персоналии:Театр Современник
Похороненные на Троекуровском кладбище